Pingstkyrkan kan syfta på:

 Pingstkyrkan – en teologi inom karismatiska kristna rörelser
 Pingstkyrkan Bredäng – en frikyrka i Bredäng i stadsdelsområdet Skärholmen
 Pingstkyrkan Europaporten – en kyrkobyggnad i Malmö
 Pingstkyrkan, Karlstad – en kyrka i centrala Karlstad
 Pingstkyrkan Kaxholmen – en kyrkobyggnad i Kaxholmen
 Pingstkyrkan, Kungsbacka – en kyrkobyggnad i Kungsbacka
 Pingstkyrkan, Luleå – en kyrkobyggnad som ligger i centrum av Luleå
 Pingstkyrkan, Ronneby – en kyrka i Ronneby kommun
 Pingstkyrkan, Sundsvall – en kyrkobyggnad i Stenstan i centrala Sundsvall
 Pingstkyrkan, Söderköping – en kyrkobyggnad i Söderköping
 Pingstkyrkan, Timrå – en kyrkobyggnad i Timrå
 Pingstkyrkan Tumba – en kyrkobyggnad i Tumba
 Pingstkyrkan, Uppsala – en frikyrka i centrala Uppsala
 Pingstkyrkan Ölmstad – en kyrkobyggnad i Ölmstad
 Habo pingstkyrka – en kyrkobyggnad i Habo
 Jönköpings pingstkyrka – en kyrkobyggnad i Jönköping
 Umeå pingstkyrka – en kyrkobyggnad i östra delen av centrala Umeå